Diese Liste enthält Informationen zu den Mitgliedern des 8. Europäischen Parlamentes von 2014 bis 2019. Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Die Abgeordneten wurden bei der Europawahl 2014 gewählt, die zwischen dem 22. und 25. Mai in den 28 Mitgliedstaaten stattfanden.

Die Europaparlamentarier gehören jeweils nationalen Parteien an, die sich jedoch großteils auf europäischer Ebene zu Bündnissen zusammengeschlossen haben. Wenn diese, im erwünschten Idealfall, eine spezifische Anzahl an Mitgliedern aus einer festgelegten Anzahl an Ländern erreichen, werden sie von der Europäischen Union als sogenannte europäische Parteien anerkannt und sind hier in der Liste mit genannt.

Aus den europäischen Parteien setzen sich die Fraktionen im Europäischen Parlament zusammen, wobei jedoch Parteien und Fraktionen des Öfteren sich nicht gleichen. Die Fraktionen umfassen des Öfteren mehrere europäische Parteien, auch häufiger weitere nationale Parteien, die keinem europaweiten Bündnis angehören.



Übersicht über die Fraktionen

Abgeordnete 
 Partei: Zuordnung des Abgeordneten in seine Angehörigkeit zu einer nationale Partei.
 Europapartei: Benennt die europäische politische Partei, der der Abgeordnete angehört.
 Fraktion: Bezeichnet die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört.
 Staat: Zuordnung zur Nation, für die der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit).

Ausgeschiedene Abgeordnete 
 Partei: nennt die nationale Partei des Abgeordneten
 Europapartei: nennt die europäische politische Partei, der der Abgeordnete angehört
 Fraktion: nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört
 Staat: nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit)

Siehe auch 
 Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa/Mitglieder 8. Legislaturperiode
 Die Grünen/Europäische Freie Allianz/8. Wahlperiode

Weblinks 

 Nachgerückte Mitglieder
 Ausgeschiedene Mitglieder

Einzelnachweise 

08